Sparte steht für:

 Sparte (Mythologie), Göttin der griechischen Mythologie, Namensgeberin der Stadt Sparta
 einen der Spartoi
 Militär, geschlossene Gruppe von Soldaten
 eine aus verschiedenen musikalischen Einzelstimmen zusammengeschriebene Partitur.

Sparte als definierter Teil eines größeren Ganzen:
 Arbeitsgebiet eines Unternehmens oder ein Berufsfeld
 Genre, in der Kunst eine Unterteilung nach Gattungen oder Richtungen
 Rubrik (Pressewesen), ein Bereich in einer Zeitung oder in einem Anzeigenteil
 eine Sparte der Bühnenkunst, siehe Mehrspartentheater
 Gartensparte, ostdeutscher Ausdruck für Kleingartenverein

Sparte/n als Fachbezeichnung im Straßen- und Tiefbau für unterirdisch verlegte Leitungen aller Art, Kanäle, Dräne

Siehe auch: